О́льга Серге́евна Поря́дина () — российский футболист и тренер. Пятикратная чемпионка России. Девятикратная обладательница Кубка России. Мастер спорта России

Биография 
Ольга Порядина родилась в Воронеже и уже в 14 лет стала воспитанницей клуба «Энергия». В 16 лет была заявлена за взрослую команду, но выходила чаще на замены.

Из-за отсутствия игровой практики приняла решение перейти в краснодарскую «Кубаночку».

В 2001 году перешла в тольяттинскую «Ладу», где выступала до 2005 года.

С 2006 по 2010 года выступала за подмосковную «Россиянку».

Последней профессиональной командой спортсменки стала в 2011 году «Мордовочка». Завершила карьеру игрока из-за многочисленных травм.

С 2012 по 2019 года работала тренером-преподавателем  — «Россиянка» (Московская область).

С 2013 по 2020 года работала в Российском футбольном союзе (совмещение должностей):
 2013-2017 года тренер молодёжной сборной России;
 2015 год тренер юниорской сборной России (17);
 август 2018 по январь 2020 — тренер женской молодёжной сборной России;
 2019 год тренер юниорских сборных России до 16 и до 17 лет.

21 января 2020 года назначена главным тренером петербургской женской футбольной команды «Зенит», созданной в этот же день.

Выступала в женской национальной сборной России.

Достижения 

 Футболист

 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпион (5):
 Энергия (Воронеж) (2): 1997, 1998
 Лада (Тольятти): 2004
 Россиянка (2): 2006, 2010
 Вице-чемпион (7):
 Энергия (Воронеж): 1996
 Лада (Тольятти) (3): 2002, 2003, 2005
 Россиянка (3): 2007, 2008, 2009

 Кубок России по футболу среди женщин
 Обладатель (9)
 Энергия (Воронеж) (2): 1996, 1997
 Лада (Тольятти) (3): 2002, 2003, 2004
 Россиянка (4): 2006, 2008, 2009, 2010
 Финалист (2)
 Энергия (Воронеж): 1998
 Россиянка: 2007

 Обладатель Итальянского кубка: 2005

 Список 33 лучших футболистки чемпионата России (4): 2003, 2004, 2008, 2009

 Тренер

 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпион:
Зенит (СПб): 2022
 Бронзовый призёр:
 Зенит (СПб): 2021

 Кубок России по футболу среди женщин
 Финалист (2):
 Зенит (СПб): 2021, 2022

Клубная статистика

Выступления в сборной

Тренерская статистика 

 матчи первенства страны и

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Ольги Порядиной на официальном сайте РФС 
 
 Профиль на официальном сайте ЖФК «Зенит» 

Мастера спорта России
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Мордовочка»